CPI — многозначная аббревиатура, в зависимости от контекста может расшифровываться как:
 Consumer price index — Индекс потребительских цен (индекс инфляции)
 Corruption Perceptions Index — Индекс восприятия коррупции
 Cost Performance Index — индекс выполнения стоимости, используемый в методе освоенного объёма
 Cour Pénale Internationale — Международный уголовный суд
 Cycles per instruction — циклов на инструкцию, одна из характеристик быстродействия процессора
 Characters per inch — символов на дюйм, характеристика плотности печати текста
 Count per inch — характеристика чувствительности (компьютерной мышки, но может относиться и к планшетам-дигитайзерам)
 Center for Public Integrity — Центр за честность в обществе
 Cross-platform interchange — кросс-платформенная пересадка
 China Power Investment Corporation — Китайская электроэнергетическая инвестиционная корпорация